Малая Малиновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малая Малиновка — посёлок в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Малая Малиновка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.